Závod na 1500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v hale Gangneung Oval v Kangnungu dne 13. února 2018.

V rekordu dráhy vyhrál závod Nizozemec Kjeld Nuis. Další cenné kovy získali jeho krajan Patrick Roest a 18letý Jihokorejec Kim Min-sok. Pro všechny tři se jednalo o první olympijské medaile v kariéře. Zbigniew Bródka, obhájce prvenství ze Soči 2014, skončil na 12. místě. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

V závodě pokořil svůj vlastní rekord dráhy Kjeld Nuis, který dobruslil do cíle v čase 1:44,01.

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky závodu na 1500 m mužů, olympic.org
  Oficiální výsledky závodu na 1500 m mužů, isuresults.eu

Muži 01500